DAC is een acronym en kan betekenen:

 DA-converter oftewel digitaal-analoogomzetter
 Dagactiviteitencentrum
 Douglas Aircraft Company
 DAC, De Amersfoortse Coöperatie; Nederlandse rapgroep.
 Direct Air Capture (DAC), het filteren van CO2, een maatregel van geo-engineering
 Een label voor wijn in Oostenrijk: Districtus Austriae Controllatus
 Derde Arbeidscircuit, Belgische werkgelegenheidproject
 Dinsdag Avond Club, een studentenvereniging uit Leiden